Jerzy Jarosz (1843–1916) – leśnik, pisarz
 Jerzy Jarosz (ur. 1931) – generał brygady Wojska Polskiego
 Jerzy Jarosz – fizyk